Oum peut désigner :
 Oum le dauphin blanc, une série télévisée d'animation française ;
 Oum Kalthoum, une cantatrice, musicienne et actrice égyptienne ;
 Oum, une chanteuse marocaine.